Antónia est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 
 Antónia de Bragance
 Antónia de Portugal (1845-1913)
 Antónia Golitková, joueuse slovaque de voley-ball

Voir aussi 
Antonia

Prénom hongrois
Prénom féminin